Гиады — сёстры-нимфы в античной мифологии.
 Гиады — звёздное скопление в созвездии Тельца, названное именем мифических Гиад.